Spojení písmen J a N může mít různé významy:

JN 
 bývalá SPZ okresu Jablonec nad Nisou

Jn 
 Janovo evangelium – kniha Bible